Anton Krešić – calciatore croato
 Dario Krešić – ex calciatore croato
 Sergije Krešić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato